Een verkeersweg:
N523 (België)
N523 (Frankrijk)
N523a (Frankrijk)
N523 (Nederland), zie Provinciale weg 523